Miejscowości w Czechach:
 Smilovice – gmina w powiecie Frydek-Mistek
 Smilovice – gmina w powiecie Mladá Boleslav
 Smilovice – gmina w powiecie Rakovník